HMS Tiger ha sido el nombre portado por 15 buques de la Royal Navy, aunque algunos de estos buques llevaron otro nombre durante algún tiempo.

 , fue un barco de 20 cañones construido en 1546, remodelado en 1570 y usado como batería flotante después de 1600. Fue desguazado en 1603.
 , fue un velero que estuvo en el Ártico en 1613.
 , fue un barco de 32 cañones construido en 1647, remodelado en 1681, 1701, 1705 y 1721, y naufragado en 1742.
 HMS Tiger, fue un navío con 50 cañones renombrado como Harwich poco antes de botarlo en 1743. Náufrago en 1760.
 , fue un navío con 60 cañones botado en 1747. Fue varado en 1761 y vendido en Bombay en 1765.
 , fue un navío de línea con 74 cañones previamente de la armada española donde recibía el nombre de Tigre. Fue capturado a España en 1762 y vendido en 1784.
 HMS Tiger, fue un navío de 64 cañones botado en 1764 como HMS Ardent. Fue capturado por los franceses en 1764, pero fue recuperado por los británicos en 1782 y renombrado como HMS Tiger. Fue vendido en 1784.
 , fue un barco de cabotaje con 4 cañones adquirido en 1794 y vendido en 1798.
 , fue un navío con 80 cañones capturado por los franceses en 1795. Desguazado en 1817.
 , fue un bergante de 12 cañones en servicio de 1808 a 1812.
 , fue una corbeta con casco de madera botada en 1849, re-clasificada como fragata en 1852, y capturado por los rusos en 1854, convirtiéndose en el Tiger.
 , fue un destructor botado en 1900. Resultó hundido en 1908 en una colisión con el crucero .
 , fue un crucero de batalla botado en 1913 y desguazado en 1932.
 , fue otro crucero de la clase Minotaur , inicialmente ordenado como HMS Bellerophon. Renombrado como HMS Tiger en 1945 y botado en 1945. Fue completado en 1959 como crucero de misiles. Fue desguazado en 1986.
 HMS Tiger, iba a ser un navío con 50 cañones, pero fue renombrado como  antes de ser botado en 1802.
 HMS Tiger, iba a ser un crucero de la clase Minotaur . Fue iniciado en 1942, renombrado como HMS Bellerophon más tarde fue puesto en grada en 1944. Fue renombrado como HMS Blake en 1944, como HMS Bellerophon de nuevo en 1945 y cancelado en 1946.
 HMS Tiger, iba a ser un crucero de la clase Minotaur, inicialmente ordenado como HMS Blake. Fue renombrado como Tiger en 1944, y como HMS Blake de nuevo en 1945. Después de que los trabajos fuesen suspendidos en 1946, fue completado y botado en 1961 como .

Nombres de buques británicos